Music (englisch für: Musik) bezeichnet:
 Music (Lied), ein Lied von John Miles
 Music (Album), ein Album von Madonna sowie die gleichnamige Single
 Music (David-Garrett-Album), ein Album von David Garrett, benannt nach dem Lied von John Miles (s. o.)
 Music (2021), Spielfilm von Sia
 Music (2023), Spielfilm von Angela Schanelec

Ort in den Vereinigten Staaten:
 Music (Kentucky)

MUSIC ist die Abkürzung für:
 multiple signal classification, ein Spektralbereichschätzverfahren von Ralph Otto Schmidt, siehe MUSIC-Algorithmus

Music ist der Familienname von:
 Lorenzo Music (1937–2001), US-amerikanischer Synchronsprecher, Fernsehproduzent und Drehbuchautor

Siehe auch:
 Mušič
 Musić

MUSIC